Георгий Победоносец может означать:

 Георгий Победоносец — христианский святой-воин, великомученик.
 «Георгий Победоносец» — броненосец Российской Империи, спущенный на воду в 1892 году.
 «Георгий Победоносец» — инвестиционная монета Банка России.
 «Георгий Победоносец» — большой десантный корабль проекта 775.
 «Георгий Победоносец» — бразильский прайм-тайм сериал телекомпании «Глобу» по сценарию Глории Перес.

См. также 
 «Святой Георгий Победоносец» — 54-пушечный фрегат Черноморского флота.
 К-433 «Святой Георгий Победоносец» — стратегическая атомная подводная лодка проекта 667БДР «Кальмар».